

Economie
 Inflatie, diverse verschijnselen in de economie
 Inflatie volgens de Oostenrijkse School

Kosmologie
 Inflatie (kosmologie), een hypothetische fase van het vroege heelal

Psychologie
 Inflatie (Jung), een term uit de jungiaanse psychologie: een zich identificeren met een onpersoonlijk deel van de psyche, waardoor een ontbinding van het ego plaatsvindt